Rezultati Nacionalno prvenstva ZDA 1931 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Helen Wills Moody je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.

 Helen Wills Moody (prvakinja)
 Helen Jacobs (četrtfinale)
 Anna McCune Harper (četrtfinale)
 Marion Zinderstein Jessup (tretji krog)
 Marjorie Morrill (drugi krog)
 Marjorie Gladman Van Ryn (drugi krog)
 Dorothy Weisel (četrtfinale)
 Josephine Cruickshank (tretji krog)

 Betty Nuthall (polfinale)
 Phyllis Mudford (polfinale)
 Dorothy Round (tretji krog)
 Eileen Bennett Whittingstall (finale)
 Dorothy Shepherd-Barron (četrtfinale)
 Joan Ridley (tretji krog)
 Elsie Goldsack Pittman (tretji krog)
 Baroness Maud Levi (prvi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Sklici 

Ženske posamično
1931